Le nom Grossman - ou Großmann - est porté notamment par :

 Ann Grossman (1970- ), joueuse de tennis américaine.
 Avraham Grossman, historien israélien.
 Dave Grossman, concepteur de jeux vidéo.
 
 Évelyne Grossman, philosophe et critique littéraire française.
 Karl Grossman (1863-1922), tueur en série allemand.
 Judith Josephine Grossman (1923-1997), éditrice et écrivaine américaine (puis canadienne) de science-fiction connue sous le pseudonyme Judith Merril
 Leonid Grossman (1888-1965),écrivain russe et soviétique.
 Michael Grossman réalisateur de cinéma et de télévision américain.
 Nicklas Grossman (1985- ), joueur de hockey sur glace suédois.
 Rex Grossman, joueur de football américain.
 Stefan Grossman, guitariste, musicologue, producteur musical et chanteur américain.
 Steve Grossman (1951-2020), saxophoniste de jazz et jazz-rock fusion américain.
 Vassili Grossman (1905-1964), écrivain russe, et dissident soviétique anti-stalinien
 Wendy M. Grossman (1954-), journaliste, blogueuse et chanteuse folk

Voir aussi
 
Patronyme germanique